Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia – obszar metropolitalny w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim obejmujący miasto Toruń oraz 4 ciążące do niego powiaty: toruński, aleksandrowski, chełmiński i golubsko-dobrzyński.

Charakterystyka 
Miejski Obszar Funkcjonalny oficjalnie powstał 18 czerwca 2021 roku. Utworzony został on w ramach wyznaczonej strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+. Warto dodać, że w latach 2014–2020 Toruń wraz z powiatem toruńskim wchodził w skład bicentrycznej aglomeracji bydgosko-toruńskiej, która oficjalnie powstała w kwietniu 2014 roku. Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia zamieszkuje ponad 460 tys. mieszkańców.

Z aglomeracyjnych funkcji miasta, takich jak: handel, usługi, infrastruktura medyczna, szkolnictwo, kultura, rozrywka czy miejsca pracy, korzystają i wyraźnie ciążą w stronę Torunia również gminy niewchodzące w skład Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Są to gminy powiatów: rypińskiego, wąbrzeskiego i brodnickiego, w mniejszym stopniu powiatu inowrocławskiego.

Powiaty i gminy wchodzące w skład MOFT

Miasta 
Miasta aglomeracji toruńskiej:

Zadania 

Współpraca w ramach MOF Torunia:
 Rozwijanie silniejszych relacji wewnętrznych pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miejscowości
 Podnoszenia potencjału rozwojowego obszaru na bazie Torunia i otaczających go gmin
 Wspólna promocja kulturalna i turystyczna
 Rozwój transportu publicznego
 Integracja gospodarki komunalnej (gospodarka odpadami, ścieżki rowerowe)
 Wzmocnienia konkurencyjności obszaru na mapie województwa i Polski
 Pozyskiwanie środków finansowych z krajowych i zagranicznych funduszy celowych
 Lobbing w celu realizacji ważnych dla MOFT inwestycji

Infrastruktura 
Połączenia autobusowe i kolejowe z Toruniem:

Transport 

Połączenia autobusowe, które obsługuje Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu:

Drogi rowerowe 
Oznakowane drogi rowerowe:

Potencjał regionalny Torunia 

Potencjał Torunia w województwie kujawsko-pomorskim:
 administracja – jedna z dwóch stolic województwa – siedziba m.in.: marszałka, zarządu i sejmiku województwa oraz wielu instytucji szczebla wojewódzkiego
 mieszkańcy miasta i powiatu – ok. 315 tys. ludności, co stanowi ok. 15% mieszkańców województwa
 gospodarka – lider w województwie pod względem ilości największych przedsiębiorstw, bogate zaplecze naukowo-badawcze oraz dobrze rozwinięte otoczenie biznesu
 działalność badawczo-rozwojowa – placówki badawcze i badawczo-wdrożeniowe (Polska Akademia Nauk, UMK i inne)
 turystyka – główny ośrodek turystyczny województwa, rozbudowana baza noclegowa (4297 miejsc noclegowych), ponad 2 mln turystów rocznie
 szkolnictwo wyższe – znaczący ośrodek akademicki, 33 tys. studentów i ok. 800 doktorantów
 kultura – bogata i różnorodna oferta kulturalna, na którą składają się trzy teatry zawodowe, kilka amatorskich, kilkadziesiąt muzeów i galerii wystawowych oraz dziesiątki imprez kulturalnych (w tym znaczące w kraju festiwale teatralne, muzyczne i filmowe)
 zabytki – największa liczba najcenniejszych zabytków architektury w województwie
 sport – znacząca infrastruktura sportowa, zawody krajowe i międzynarodowe oraz liczne dyscypliny sportowe

Przypisy 

Aglomeracje w Polsce
Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie